— японская фамилия. Известные носители:

 Хатано, Ватару (род. 1982) — японский сэйю.
 Хатано Хидэхару (1541—1579) — даймё провинции Тамба в эпоху Сэнгоку Дзидай периода Адзути-Момояма.